El término Deza puede referirse a diferente lugares españoles:

 Deza, municipio de la provincia de Soria.
 Río Deza, en Galicia.
 Comarca del Deza, una comarca de la provincia de Pontevedra.

También a las siguientes personas:

 Fray Diego de Deza O.P. (Toro , Zamora , 1443 – † Sevilla , 9 de junio de 1523) arzobispo, teólogo e inquisidor castellano.
 Pedro de Deza Manuel (Sevilla, 26 de marzo de 1520 - Roma, 27 de agosto de 1600). Pedro Cardenal de Deza Manuel, cardenal español.